Суперкубок Австрії з футболу 2003 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 липня 2003 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Аустрія (Відень) та фіналістом кубка Австрії клубом Кернтен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  
 Матч на transfermarkt 

2003
Австрія
2003 в австрійському спорті